

Geografia 
Giappone
 Nakagawa – città della prefettura di Fukuoka
 Nakagawa – città della prefettura di Hokkaidō
 Nakagawa – villaggio della prefettura di Nagano
 Nakagawa – cittadina della prefettura di Tochigi

Persone 
 Anna Nakagawa – attrice giapponese
 Fumikazu Nakagawa – allenatore di pallacanestro giapponese
 Hiroko Nakagawa – ex cestista giapponese
 Hiroto Nakagawa – calciatore giapponese
 Kunio Nakagawa – militare giapponese, comandante delle forze giapponesi che difesero l'isola di Peleliu nel 1944
 Nobuo Nakagawa – regista e sceneggiatore giapponese 
 Shōichi Nakagawa – politico giapponese
 Shōko Nakagawa – modella, cantante, doppiatrice, attrice e idol giapponese 
 Teruhito Nakagawa – calciatore giapponese

Altro 
 Nakagawa – stazione della metropolitana di Yokohama
 Noriko Nakagawa – personaggio nella storia, romanzo, manga e film Battle Royale

Pagine correlate 
 Distretto di Nakagawa